Ноћ вештица (), позната и као Ноћ свих светих, прослава је која се у многим земљама обележава 31. октобра, уочи хришћанског празника Сви свети. Започиње период посвећен сећању на мртве, као што су свеци, мученици и други преминули.

Једна од теорија каже да су многе традиције за Ноћ вештица под великим утицајем келтских фестивала жетве, посебно гелског фестивала Самајн. Други сматрају да је Самајн христијанизован као Дан свих светих од стране цркве. Поједини академици верују да је Ноћ вештица настала искључиво као хришћански празник, тј. бдење пред Дан свих светих. Слављен вековима у Ирској и Шкотској, ирски и шкотски мигранти донели су многе обичаје овог празника током 19. века у Северну Америку, а затим се захваљујући утицају Америке проширио на друге земље крајем 20. и почетком 21. века.

Активности за Ноћ вештица чине: „смицалица или посластица”, посећивање костимираних забава, резбарење бундева у Џек-о'-Лантерне, паљење ломача, хватање јабука устима, игре прорицања, шале, посете уклетим атракцијама, причање страшних прича, као и гледање хорор филмова. Поједини хришћани овај празник славе посећивањем црквене службе и паљењем свећа на гробовима преминулих, док га други сматрају секуларном прославом. Поједини хришћани се уздржавају од уноса меса на Дан свих светих, те припремају искључиво вегетаријанску храну.

Историја 
Порекло овог празника датира још од античке келтске светковине Самајн посвећене истоименом паганском божанству. Келти, који су живели на просторима данашње Ирске, славили су своју Нову годину 1. новембра. Ноћ пред Нову годину славили су Самајн. Веровали су да се тада духови мртвих враћају на земљу узрокујући проблеме и уништавајући усеве. Келтски пагански свештеници градили су огромне ломаче где су се људи окупљали како би спалили усеве и животиње као жртве келтским божанствима. У току прославе носили су костиме, углавном од животињских глава и коже. На ногама су носили папуче од мајмунове коже.

Легенда о Џек-о'-Лантерну 

Обичај дубљења бундева заснива се на ирској легенди о ковачу Џеку, познатом по његовој домишљатости, али и шкртости. Једна од прича говори како је преварио Ђавола тако што му је понудио душу у замену за пиће и након што се Ђаво претворио у новчић како би платио пиће, Џек га је брзо ставио у џеп у којем је био крст, због којег се Ђаво више није могао вратити у свој облик. Тек након што је Џеку обећао да неће тражити његову душу још десет година, Џек га је извадио из џепа. Након десет година опет је преварио Ђавола тако што га је замолио да му дода јабуку са стабла, али је на кори стабла брзо нацртао крст, тако да га Ђаво поновно није могао дохватити. Када је Џек умро, није био примљен због свог грешног живота у Рај, а на вратима Пакла дочекао га је Ђаво и послао натраг у мрак, а да га се реши дао му је комад угља. Џек је у џепу имао репу, коју је издубио и ставио у њу угаљ и од тада Џек, који никада није пронашао пут кући лута мраком носећи издубљену репу у руци. Тако је Џек О’Лантерн (Џек Фењер) постао симбол душе која је проклета и која лута између светова.

Широм света 

Традиција и значај Ноћи вештица веома се разликују међу земљама које је поштују. У Шкотској и Ирској, традиционални обичаји за Ноћ вештица су костимирање, приређивање забава, док се у Ирској организује паљење ломача и пуштање ватромета. У Бретањи би деца збивала шале, постављајући свеће у изрезбарене бундеве на гробљима како би уплашила посетиоце. Масовна трансатлантска имиграција у 19. веку је популаризовала Ноћ вештица у Северној Америци, а њена прослава у САД и Канади имала је значајан утицај на сам празник. Све већи утицај Северне Америке, посебно у култним и комерцијалним елементима, проширио се на места као што су Еквадор, Чиле, Аустралија, Нови Зеланд, Европа, Финска, Јапан и други делови источне Азије.

Србија 
Ноћ вештица се донедавно није славила у Србији, те је 31. октобар радни дан. Данас је веома популарна међу млађим генерацијама. Многе школе (углавном основне) у Србији организују посебне журке поводом Ноћи вештица, те деца и тинејџери носе костиме и маске. Барови, ноћни клубови и забавни паркови организују забаве за одрасле и младе.

Види још 

 Ивањдан
 Валпургијска ноћ
 Варљива светлост

Референце

Литература 

 Diane C. Arkins, Halloween: Romantic Art and Customs of Yesteryear, Pelican Publishing Company (2000). 96 pages. 
 Diane C. Arkins, Halloween Merrymaking: An Illustrated Celebration Of Fun, Food, And Frolics From Halloweens Past, Pelican Publishing Company (2004). 112 pages. 
 Lesley Bannatyne, Halloween: An American Holiday, An American History, Facts on File (1990, Pelican Publishing Company, 1998). 180 pages. 
 Lesley Bannatyne, A Halloween Reader. Stories, Poems and Plays from Halloweens Past, Pelican Publishing Company (2004). 272 pages. 
 Phyllis Galembo, Dressed for Thrills: 100 Years of Halloween Costumes and Masquerade, Harry N. Abrams, Inc. (2002). 128 pages. 
 Editha Hörandner (ed.), Halloween in der Steiermark und anderswo, Volkskunde (Münster in Westfalen), LIT Verlag Münster (2005). 308 pages. 
 Lisa Morton, Trick or Treat A history of Halloween, Reaktion Books (2012). 229 pages. 
 Lisa Morton, The Halloween Encyclopedia, McFarland & Company (2003). 240 pages. 
 Nicholas Rogers, Halloween: From Pagan Ritual to Party Night, Oxford University Press, US (2002). 
 Jack Santino (ed.), Halloween and Other Festivals of Death and Life, University of Tennessee Press (1994). 280 pages. 
 David J. Skal, Death Makes a Holiday: A Cultural History of Halloween, Bloomsbury US (2003). 224 pages. 
 James Tipper, Gods of The Nowhere: A Novel of Halloween, Waxlight Press (2013). 294 pages.

Спољашње везе 
 
 „Кратка историја Ноћи вештица” на сајту -{BBC}-
 „Историја Ноћи вештица” на сајту -{History Channel}-

Октобарске светковине
Празници
Ирска култура
Октобарске светковине
Шкотска култура